Станция Озёрки — железнодорожная станция (тип населённого пункта) в Тальменском районе Алтайского края России, административный центр Новоозёрского сельсовета.

История 
Основана в 1913 г. В 1928 году разъезд Озёрки состоял из 67 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входил в состав Озёрковского сельсовета Белоярского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района